Мишааль ибн Сауд Аль Сауд (; род. 1940) — саудовский принц, член династии Аль Сауд, государственный деятель.

Биография 
Родился в 1940 году в семье будущего короля Сауда и его жены Нуры бинт Наяр аль Мандил.

Был в прошлом военным офицером, командовал подразделением Национальной гвардии, участвовал в войне.

В апреле 1997 года был назначен губернатором провинции Наджран. В 2000 году там произошли протесты исмаилитов и их столкновения с полицией. В это время был арестован один из священнослужителей-исмаилитов.

Позднее в провинцию заселяли суннитов-йеменцев, что вызывало возмущение шииттов.

4 ноября 2008 года король Абдалла снял его с должности, и назначил на его место своего сына Мишааля.

Семья 
Женат на Саре бинт Фейсал, дочери Фейсала ибн Турки. У него 6 детей: 5 сыновей и дочь.

 принц Фейсал (род. 1959) — бывший советник принца Султана, заместитель эмира округа Эль-Касим (2006—2015), губернатор провинции Эль-Касим (2015 — )
 принц Фахд (род. 1969) — председатель Саудовской Авиацонной Ассоциации с марта 2018 года и GCC Aviation Association.

Примечания 

Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Губернаторы провинции Наджран
Политики XX века
Политики XXI века
Политики по алфавиту